Ногтев-Суздальский, Андрей Иванович (ум. 1578) — князь, боярин, воевода, XX колено от Рюрика.
 Ногтев-Суздальский, Даниил Андреевич (ум. 1599) — князь, младший из двух сыновей Андрея Ивановича, последний представитель рода Н.-Суздальских.

Примечания